Миллион за Лауру () — польский музыкальный фильм, комедия 1971 года.

Сюжет 

Торговец на базаре Кароль Буляк купил старый чемодан, в котором оказалась странная гитара, но Буляк отправляясь в экскурсию за границу, не успел осмотреть музыкальный инструмент. Во время экскурсии в Италию он узнал, что странная гитара это знаменитая «Лаура», стоимостью миллион долларов, которую когда-то французские солдаты вывезли на восток. Но где теперь «Лаура»? Когда Буляк был за границей, его племянница отдала её товарищам, которые поехали на музыкальный фестиваль...

В ролях 

 Богдан Баэр — Кароль Буляк, торговец на базаре,
 Веслава Квасьневская — Анита, жена Буляка,
 Ирена Шевчик — Марта, племянница Буляка,
 Влодзимеж Новак — Ромек, парень Марты,
 Чеслав Воллейко — председатель комиссии на телевидении,
 Тадеуш Росс — ассистент председателя комиссии на телевидении,
 Ян Тадеуш Станиславский — член комиссии на телевидении,
 Кристина Сенкевич — член комиссии на телевидении,
 Войцех Бжозович — член комиссии на телевидении,
 Адам Мулярчик — торговец на базаре, знакомый Буляка,
 Кристина Борович — торговка на базаре,
 Хенрик Хунко — переводчик в Италии,
 Яцек Федорович — гид в итальянском музее,
 Ежи Турек — Вальчак, милиционер,
 Влодзимеж Скочиляс — комендант милиции,
 Халина Ковальская — дочь коменданта милиции,
 Казимеж Рудзкий — психиатр,
 Здзислав Лесняк — медбрат в психиатрической больнице,
 Цезары Юльский — «Наполеон» в психиатрической больнице,
 Эва Зентек — девушка в фольклорном наряде,
 Богдан Издебский — мальчик, продающий "Лауру",
 Вацлав Ковальский — гураль,
 Ежи Штур — сын гураля,
 Ян Прохыра — сын гураля,
 Мечислав Стоор — чехословацкий офицер,
 Гражина Барщевская и др.

Ссылки 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Фильмы по алфавиту
Музыкальные фильмы Польши
Кинокомедии 1971 года
Кинокомедии Польши
Фильмы Польши 1971 года